Стяг — островная коса в составе архипелага Северная Земля. Административно относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края.

Расположена в море Лаптевых в юго-восточной части архипелага в 3 с небольшим километрах к северу от острова Старокадомского. Входит в состав островов Майские, являясь самым северным островом группы. Вплотную с юга к центральной части косы прилегают два безымянных острова, соединённые песчаной отмелью.

Имеет очень узкую, вытянутую неровную форму с несколькими изгибами. Длина косы составляет около 3,5 километра. Пологая, существенных возвышенностей нет.

Топографические карты 
 

Острова архипелага Северная Земля
Острова моря Лаптевых